Vuoskovuopio kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är en blandning mellan samiska och finska och kan på svenska översättas med Abborravan. Vuosko är samiska för 'abborre'. Vuopio är finska för en avsnörd vik eller bukt av hav, sjö eller å (ava).

Vuoskovuopio (Gällivare socken), sjö i Gällivare kommun,  (7,76 ha)
Vuoskovuopio (Jukkasjärvi socken), sjö i Kiruna kommun,  (5,28 ha)

Se även
Vuoskonjaure
Vuoskojärvi
Vuoskujärvi
Abborrsjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn